A Beautiful Lie — другий студійний альбом американського альтернативного рок-гурту 30 Seconds to Mars. Платівка вийшла 30 серпня 2005 року під лейблом Virgin.

Список композицій

Примітки

Посилання 
 Вебсайт A Beautiful Lie

Альбоми 30 Seconds to Mars
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Virgin Records